Picard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 François Picard
 Casimir Picard